Bielsk Podlaski (district), een district in de Poolse provincie Podlachië
 Bielsko-Biała (district), een district in de Poolse provincie Silezië